Nuevo Tabasco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Tabasco, Quintana Roo, Bacalar, 
 Nuevo Tabasco, Campeche, Candelaria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar